

Энергетика Египта 
В Арабской Республике Египет (АРЕ) всего находится две управляющие организации — Египетская электрическая холдинговая компания
(Egyptian Electricity Holding Company) и Министерство Электричества и энергетики

Распределение тепловой энергетики

Генерирующие компании

Распределительные (сети)

Возобновляемая энергия 
В 2021 году мощность возобновляемой энергетики составляла 6 226 МВт. В том числе гидроэнергетики 2 832 МВт, биогаза 12 МВт, биоэнергетики 79 МВт, ветроэнергетики 1 640 МВт, солнечной энергетики 1 675 МВт (СФЭС Бенбан и др).

Примечания